Лукащу́к — українське прізвище. Відомі носії:

 Лукащук Валентина Генадіївна — російська актриса.
 Лукащук Віталій Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лукащук Михайло Васильович (1934-? після 1990) — секретар Івано-Франківського обласного комітету КПУ, голова Івано-Франківського обласного комітету народного контролю.
 Лукащук Христина (* 1972) — українська художниця, письменниця.
 Лукащук Юрій Васильович (1900—1966) — сотник Армії УНР, командир Грубешівської Самооборони.

Див. також 
 Лукашук

Прізвища на -ук